Ghazzawi ist der Familienname folgender Personen:

 Abbas Faig Ghazzawi (1932–2005), saudischer Diplomat 
 Izzat Ghazzawi (1951–2003), palästinensischer Schriftsteller und Präsident des Palästinensischen Schriftstellerverbandes